Molekulska formula -{C18H22O2}- se može odnositi na:

 Estron
 Trenbolon
 Diendion